

Соколовська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан
 Соколовська сільська рада — сільське поселення, Зональний район, Алтайський край